Прикосновение (фильм, 1971), режиссёр Ингмар Бергман.
 Прикосновение (фильм, 1973), режиссёр Ростислав Горяев.
 Прикосновение (фильм, 1983), режиссёр Юлий Колтун.
 Прикосновение (фильм, 1989), режиссёр Аманжол Айтуаров.
 Прикосновение (фильм, 1992), режиссёр Альберт Мкртчян.
 Прикосновение (фильм, 1997)
 Прикосновение (фильм, 2002)